El término expedito puede referirse a:

 San Expedito, santo y mártir de la Iglesia Católica.
 expedito, libre de obstáculos.